Але́ксис Мериза́лде Кнапп (; род. 31 июля 1989, Авонмор, Пенсильвания, США) — американская актриса, известная по фильмам «Проект X: Дорвались» и «Идеальный голос».

Биография 
Алексис Кнапп родилась 31 июля 1989 года в Авонморе, штат Пенсильвания. У неё есть два брата.

Карьера 
В 18 лет Кнапп переехала в Лос-Анджелес, где она работала моделью, прежде чем начать сниматься в кино. Впервые она появилась в эпизодических ролях в фильмах «Формула любви для узников брака» и «Перси Джексон и Похититель молний». В 2012 году она снялась в фильме «Проект X: Дорвались» в роли Алексис, который и прославил актрису, и «Идеальный голос». Кнапп также появилась как приглашённая звезда в сериале «Супер весёлый вечер», актрисой и сценаристом которого являлась её коллега по «Идеальному голосу» Ребел Уилсон, вместе с Анной Кэмп. Кнапп также снялась в фильме «Агент под прикрытием» с Майли Сайрус в главной роли.

В 2013 году Алексис сыграла в пилотных выпусках телесериала «Нижний этаж» роль коллеги Дженнифер, Тори — клубной тусовщицы, постоянно опаздывающей на работу, а также в сериале Cinnamon Girl, прежде, чем он закрылся.

Личная жизнь 
Кнапп встречалась с актёром Райаном Филлиппом с лета 2010 года, но рассталась с ним в сентябре того же года. После расставания Кнапп обнаружила, что беременна, и 1 июля 2011 года родила от него дочь, Кайлани Меризалде Филлипп Кнапп. Филлипп присутствовал во время рождения ребёнка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США